Астак — название нескольких древних городов. Может означать:

  — древний город в Вифинии, на месте которого позднее отстроена Никомедия.
 Астакос — малый город в Греции.

См. также 
 Astacus